Los prisioneros puede referir a:

Los Prisioneros, banda de rock chilena (1983–1992, 2001–2006).
 Los Prisioneros (1988), álbum recopilatorio de Los Prisioneros.
Los Prisioneros (2003), álbum de Los Prisioneros.
Los Prisioneros (2021), serie de televisión chilena basada en la banda.
Los prisioneros, una serie de tres estampas al aguafuerte de Francisco de Goya.